El término jornada hace referencia, en esta enciclopedia:

Trabajo
 a una jornada de trabajo, número de horas que el trabajador está obligado a trabajar efectivamente;
 a una jornada, reunión que se celebra en un solo día;

Publicaciones
 a La Jornada, un periódico de México;
 a Jornada, un periódico español publicado en la ciudad de Valencia entre 1941 y 1975;
 a Jornada, un periódico boliviano, publicado en La Paz;
 a Diario Jornada, un periódico argentino editado en la ciudad de Trelew, provincia del Chubut;
 a La Jornada, un periódico de Nicaragua.

Teatro
 a una jornada, nombre con el que se designaban en el Siglo de Oro los actos en que se dividían las comedias.